Antonio Pellicer puede referirse a:

 Juan Antonio Pellicer, bibliógrafo español del siglo XVIII.
 Antoni Pellicer i Paraire, tipógrafo y escritor español de los siglos XIX y XX.
 Antonio Pellicer Martínez, científico español especialista en fertilidad.

Notas